Кубок чемпионов Содружества 2003 года
— одиннадцатый розыгрыш Кубка Содружества, который прошёл в Москве в манеже «Спартак» и СК «Олимпийский» с 18 по 26 января 2003 года. Победителем турнира стал клуб «Шериф».

Группа A 

 18 января
 Торпедо — СКА-ПВО — 3:0
 Локомотив — Иртыш — 1:0

 19 января
 Иртыш — СКА-ПВО — 2:1
 Локомотив — Торпедо — 2:2

 21 января
 Локомотив — СКА-ПВО — 4:0
 Торпедо — Иртыш — 1:0

Группа В 

 18 января
 Сконто — Пюник — 2:1
 БАТЭ — Регар-ТадАЗ — 2:0

 19 января
 Регар-ТадАЗ — Пюник — 3:1
 Сконто — БАТЭ — 1:1

 21 января
 БАТЭ — Пюник — 1:1
 Сконто — Регар-ТадАЗ — 3:0

Группа C 

* Выступала вне зачёта *

 18 января
 Пахтакор — Шахтёр — 2:0
 Азербайджан (мол.) — Каунас — 1:2

 19 января
 Шахтёр — Каунас — 1:1
 Азербайджан (мол.) — Пахтакор — 1:1

 21 января
 Каунас — Пахтакор — 0:0
 Азербайджан (мол.) — Шахтёр — 2:1

Группа D 

* Выступала вне зачёта *

 18 января
 Шериф — Флора — 4:0
 Россия (юн.) — Шагадам — 2:0

 19 января
 Шериф — Шагадам — 7:1
 Россия (юн.) — Флора — 2:1

 20 января
 Россия (юн.) — Шериф — 3:3
 Флора — Шагадам — 3:0

1/4 финала 
 22 января

1/2 финала 
 25 января

Финал 
Финальный матч прошёл 26 января 2003 года в СК «Олимпийский», Москва. В матче встречались тираспольский «Шериф» и рижский «Сконто».

Матч закончился победой молдавского клуба «Шериф» со счётом 2:1.

Это было второе участие «Шерифа» в данном турнире, а встреча с рижским клубом оказалась второй в их истории. Первый раз команды сошлись в ¼ финала прошлогоднего розыгрыша турнира, где тираспольская команда уступила латвийскому «Сконто» со счетом 2:4. Этот финал стал первым за всю историю турнира, который выиграл чемпион Молдавии. Все предыдущие Кубки с 1993—2002 год выигрывали чемпионы России и Украины. Московский «Локомотив» покинул турнир в полуфинале, уступив со счётом 0:1 тираспольскому клубу, а донецкий «Шахтёр» и вовсе не вышел из группы. Лучшим бомбардиром турнира стал румынский нападающий тираспольчан Кристиан Тудор, который сумел отличиться девять раз в шести матчах. По итогу турнира игроки «Шерифа» Чиди Одиа, Сергей Даду и Кристиан Тудор перешли в российские клубы, а тренер рижского «Сконто» и сборной Латвии Александр Старков возглавил московский «Спартак».

В этом же году Приднестровским Республиканским Банком была введена в обращение памятная монета из серии «Спорт Приднестровья» — Футбольный клуб «Шериф», выпуск которой был приурочен к победе команды в Кубке чемпионов Содружества. Монета изготовлена из серебра 925 пробы, выпущена тиражом в 500 штук. По центру реверса монеты в форме «Шерифа» изображен капитан команды того времени Важа Тархнишвили, наносящий удар по мячу, правее изображена эмблема клуба.

Первый тайм начался сразу же с гола в ворота рижского голкипера Андрея Пиеделса, на первой минуте матча отличился форвард «Шерифа» Кристиан Тудор. Как в конце матча отметил главный тренер «Сконто» — его команда так и не смогла отойти в течение всей игры после этого удара. Первые полчаса явно было выражено преимущество молдавского чемпиона, но забить не удавалось. На 34 минуте рижане получили шанс сравнять счёт, за игру рукой Сергея Даду в своей штрафной был назначен пенальти, который грамотно реализовал латышский защитник Михаил Землинский. «Шериф» не переставал атаковать, так Юрий Приганюк с 35 метров ударил, но попал в перекладину. Не долго заставил себя ждать ответ рижан, Марис Верпаковскис обыграл молдавского вратаря и получил 100 % шанс забить, но «Шериф» спас капитан команды Важа Тархнишвили, который помешал латышскому нападающему нанести удар. В итоге со счётом 1:1 закончился первый тайм.

Весь второй тайм молдавский клуб владел преимуществом, но мяч в ворота так и не шёл. Но на 90-ой минуте матча рижские футболисты нарушили правила недалеко от своей штрафной. Валентин Некшулеску ударил в нижний угол, однако голкипер «Сконто» не уверено сыграл и отбил мяч перед собой. После ряда рикошетов Иван Тестемицану получил мяч и принёс победу тираспольскому клубу. Финальный свисток арбитра зафиксировал итог матча 2:1 в пользу «Шерифа».

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте rsssf
 Статистика на сайте footballfacts.ru
 КЧС 2003
 Статистика на сайте football.kulichki.net
 Кубок Содружества выиграл «Шериф»
 «Кубком Содружества» завладел «Шериф»

2013 год в футболе
Кубок чемпионов Содружества
Январь 2003 года
Футбол в Молдавии
Матчи ФК «Шериф»
Футбол в России в 2003 году
Международные спортивные соревнования в Москве
Футбольные соревнования в Москве
2003 год в Москве